Юдзава — місто в Японії, у префектурі Акіта.
Юдзава — містечко в Японії, у префектурі Ніїґата.